Büter ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Büter (1883–1959), deutscher Landschafts-, Tier- und Genremaler der Düsseldorfer Schule
 Bernhard Büter (Märtyrer) (1913–1944), deutscher römisch-katholischer Landwirt und Märtyrer
 Felix Büter (* 1959), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Ahaus